Гран-при Испании 2013 года (официально XLI Formula 1 Gran Premio de España Santander) — автогонка, пятый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2013 года, проходивший с 10 по 12 мая на трассе «Каталунья».

Свободные заезды 
В ночь с четверга на пятницу команда McLaren нарушила правило «комендантского часа» (впервые по ходу сезона) — её сотрудники находились на автодроме в период с 23 часов до семи утра.

К этому Гран-при компания-поставщик шин Pirelli подготовила экспериментальные слики, способные пройти по трассе бо́льшую дистанцию, и доработанную версию шин Hard.
Из-за прошедшего утром дождя пилоты были вынуждены начать первую пятничную сессию свободных заездов на дождевой и промежуточной резине. На скользкой трассе не удалось избежать вылетов и разворотов, но обошлось без серьёзных инцидентов. Ближе к концу первой сессии трасса подсохла и пилоты смогли использовать слики.

Во время второй пятничной сессии на болиде Пола ди Ресты (Force India), прошедшего серию из десяти кругов, расслоилась задняя левая шина Medium. Наибольшую дистанцию во второй сессии (45 кругов) прошёл Нико Росберг (Mercedes).

Резервные пилоты

Квалификация 

|}
Примечания
  — Фелипе Масса и Эстебан Гутьеррес наказаны потерей трёх стартовых позиций. Масса: за блокировку на «быстром круге» Марка Уэббера; Гутьеррес: за блокировку на «быстром круге» Кими Райкконена.

Гонка 

|-
! colspan=12|Источник
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 3-й поул Нико Росберга
 12-й поул команды Mercedes
 50-й старт с первого ряда Льюиса Хэмилтона
 1-й быстрый круг Эстебана Гутьерреса
 3-й быстрый круг команды Sauber
 32-я победа Фернандо Алонсо
 221-я победа команды Ferrari
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом WildSoft

Примечания

Ссылки 
 
 
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Испании